Porta Westfalica bezeichnet:
 primär einen Abschnitt des Wesertals, siehe Porta Westfalica (Weserdurchbruch)
 davon abgeleitet eine dieses Tal umfassende Stadt, siehe Porta Westfalica (Stadt)
 einen Durchbruch zu napoleonischer Zeit bei Schwelm/Wuppertal-Beyenburg, nach dem heute eine Straße benannt ist, siehe Beyenburger Brücke